Arco do triunfo — estrutura monumental
Arco do Triunfo (Barcelona) — monumento catalão
Arco do Triunfo (Bruxelas) — monumento belga
Arco do Triunfo (Bucareste) — monumento romeno
Arco do Triunfo (França) — monumento parisiense
Arco da Rua Augusta — monumento português em Lisboa
Arco do Triunfo (Pyongyang) — monumento norte-coreano
Arco do triunfo de Orange — monumento francês
Arco do Triunfo do Carrossel — monumento francês
Arco do Triunfo (livro) — de Erich Maria Remarque

 
 

Desambiguações de construções
Desambiguações de literatura